Voici la liste des planètes mineures numérotées de 158001 à 159000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 158001 à 159000

158001-158100

158101-158200

158201-158300

158301-158400

158401-158500

158501-158600

158601-158700

158701-158800

158801-158900

158901-159000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000